Lövhagen kan syfta på:

 Lövhagen, Nynäshamns kommun –  en halvö i Östersjön söder om Nynäshamn
 Lövhagen och Lunda – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Upplands-Bro kommun